placebo – termin medyczny
 Placebo – brytyjska rockowa grupa muzyczna
 Placebo – debiutancki album grupy Placebo
 Placebo – album polskiego saksofonisty jazzowego Janusza Muniaka